Све́шников — русская фамилия; имеет женскую форму Свешникова. Происхождение фамилии от слова свешник — мастер, изготовляющий свечи.

Свешников 
 
 Свешников, Алексей Георгиевич (1924—2022) — российский физик.
 Свешников, Андрей Геннадьевич (род. 1979) — российский футболист.
 Свешников, Антон Вадимович (1968—2021) — российский историк.
 
 Свешников, Валентин Дмитриевич (1947—2022) — советский и российский скульптор.
 Свешников, Василий Константинович (1758—1816) — русский инструментальный мастер, руководитель Инструментального класса ИАХ.
 Свешников, Виктор Михайлович (1907—1993) — советский художник-график.
 
 Свешников, Владислав Васильевич (род. 1937) — протоиерей, духовный мыслитель и писатель, общественный деятель.
 Свешников, Гавриил Васильевич (1908 — ?) — советский инженер-строитель, Герой Социалистического Труда.
 Свешников, Герман Александрович (1937—2003) — советский фехтовальщик на рапирах.
 Свешников, Дмитрий Константинович (1912—1997) — советский художник и путешественник.
 
 Свешников, Егор Иванович (1911—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Свешников, Кирилл Михайлович (род. 1992) — российский велогонщик.
 Свешников, Константин Петрович (1892—1981) — советский авиаконструктор.
 Свешников, Мефодий Наумович (1911—1981) — советский государственный деятель, председатель правления Госбанка СССР.
 Свешников, Милий Николаевич (1913—1999) — трубач и музыкальный педагог.
 Свешников, Митрофан Иванович (1862—?) — правовед, приват-доцент Санкт-Петербургского университета.
 
 
 Свешников, Олег Григорьевич (род. 1952) — тренер по хоккею с мячом.
 Свешников, Осип Григорьевич (1703—до 1762) — премьер-майор Российской армии, участник возведения Елизаветы Петровны на престол.
 Свешников, Порфирий Петрович (в монашестве Сергий; 1830—1897) — архимандрит РПЦ.



См. также 
 Свечников

Примечания